Mary Mazzio (1961) – regista, produttrice cinematografica, sceneggiatrice ed ex canottiera statunitense
 Raffaele Mazzio (1765-1832) – cardinale italiano